Cun-tree, född i Mississippi, USA, skådespelare inom pornografisk film. Han är kusin till Wesley Pipes.

Cun-tree har sedan debuten 2002 medverkat i över 170 filmer.

Externa länkar 

Amerikanska porrskådespelare
Män
Skådespelare från Mississippi